Deuce (tennis), een tennisterm
 Deuce (band), een Britse popgroep
 Deuce (zanger), een Amerikaanse rapper, artiestennaam van Aron Erlichman